Albi kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Albi, departementet Tarn i regionen Occitanien,

Italien 

 Albi, Kalabrien, Provincia di Catanzaro,